2013-14 sæsonen vil blive Manchester United F.C.s 22. sæson i Premier League, og nummer 39. gang i træk i den bedste engelske fodboldrække. 

Det vil blive David Moyes' første sæson som manager for Manchester United F.C., efter at Alex Ferguson stoppede som manager efter sæsonen 2012-13. 

I UEFA Champions League har de chancen for at vinder deres 4. titel. De går ind i gruppespillet.

Opstart og venskabskampe
United ville starte deres 2013-14 sæson med en global tur, hvor de rejser til Thailand for første gang siden 2001, Australien for første gang siden 1999, Japan for første gang siden 2008, og Hong Kong for første gang siden 2005. 

På vejen tilbage fra Hong Kong, vil holdet stoppe i Sverige, for at spille mod AIK d. 6. august, hvorefter de returnere til England, hvor de skal spille Rio Ferdiands testimonialkamp mod 9. august, for at fejre hans 11 år i klubben.

FA Community Shield

Som Premier League mester, United vil spille FA Community Shield mod vinderen af FA Cuppen, hvilket er Wigan Athletic. Kampen vil blive spillet d. 11. august

Premier League

Kampene for sæsonen 2013-14 blev annoceret d. 19. juni 2013. Klubben vil begynde sæsonen d. 17 august mod Swansea City. Sæsonen vil slutte d. 14 maj 2014 i en udekamp mod Southampton.

Transfers

Ind

Ud

Referencer 

Manchester United F.C. sæsoner